peryskop (obiektyw fotograficzny)
 peryskop (przyrząd optyczny)
 peryskop odwracalny
 Peryskop – Stronniczy Miesięcznik Elektroniczny